Седар (округ, Айова)
 Седар (округ, Міссурі)